Evisceration Plague — музичний альбом Cannibal Corpse виданий 3 лютого 2009 року лейблом Metal Blade Records. Альбом відносять до напрямку дез-метал.

Список пісень

Склад на момент запису 
 Джордж «Corpsegrinder» Фішер — вокал
 Пет О'Браєн — соло
 Роб Баррет — гітара
 Алекс Уебстер — бас
 Пол Мазуркевич — ударні

Посилання 
 
 
 
 
 

Альбоми Cannibal Corpse
Англомовні музичні альбоми